Крест в христианстве традиционно является религиозным символом христианства и объектом религиозного почитания в ряде христианских конфессий. В христианском богословии рассматривается как символ, указывающий на искупительную жертву Иисуса Христа.

Происхождение культа 
Возникновение в христианстве культа креста связано с мученической смертью Иисуса Христа, которую он принял на кресте по приговору Понтия Пилата. Распятие на кресте было распространённым способом казни в Древнем Риме, позаимствованным от карфагенян — потомков финикийских колонистов (считается, что впервые распятие использовалось именно в Финикии). Обычно к смерти на кресте приговаривали разбойников; многие ранние христиане, подвергавшиеся гонениям, начиная с времён императора Нерона, также были казнены таким образом. В частности, как сообщает предание, апостол Пётр пожелал быть распятым головой вниз, считая себя недостойным принять ту же смерть, что и Иисус.

До IV века и правления Константина Великого христиане редко употребляли изображения креста. Однако солиды императора Тиберия II (VI век) уже содержат кресты.

У христианского креста существует немало вариаций. Английское слово «cross» происходит от латинского «crux», означающего «дерево, виселица или другие деревянные орудия казни». Соответствующий глагол «cruciare» означает «пытать, мучать».

Александр Мень указывает на пророческое использование образа креста в Ветхом Завете через знак ת «тав»:

Почитание креста не прекратилось даже в период византийского иконоборчества. Напротив, он стал основным символом украшения храмов, а Седьмой Вселенский собор основывает на его почитании свой оросс об иконопочитании.

В Православной церкви 
 
В православии наиболее распространена восьмиконечная форма креста с верхней и нижней перекладинами.
На древних иконах встречается также изображение семиконечного креста, в котором столб не выходит за верхнюю перекладину.
 верхняя над основной горизонтальной перекладиной символизирует табличку на кресте Христа с надписью INRI (либо ІНЦІ, «Іисусъ Назарянинъ, Царь Іудейский»);
 нижняя косая перекладина символизирует подпорку для ног, а также двух разбойников, распятых слева и справа от Христа. Один из них перед смертью раскаялся в своих грехах, за что был удостоен Царствия Небесного. Другой же перед смертью хулил и поносил своих палачей и Христа.

В православной аскетике есть такое понятие, как «несение своего креста», то есть терпеливое исполнение христианских заповедей на протяжении всей жизни христианина, основанное на словах Иисуса Христа: .

Однако, в православии имеют место и иные типы крестов, например: новгородский , греческий
 и гамма-крест . Так, греческие и гамма-кресты вышиты на саккосе (облачении) XIV века московского митрополита святителя Алексия, хранящемся в Оружейной палате.

В Католической церкви 
В католицизме используется четырёхконечная форма креста с удлинением нижней части. Кроме того, в отличие от православного креста, на нём ступни Христа скрещены и забиты одним гвоздём.

Критика и отрицание почитания креста 
В комментарии к переводу Библии, изданном Оксфордским университетом в 1885 году, говорится: «Гомер употребляет слово σταυρός (ставрос) для обыкновенного кола, столба или бревна. И в этом значении употребляется это слово во всей классической литературе. Оно никогда не обозначает два бревна, прикреплённых друг к другу под каким-либо углом, но оно всегда обозначает одно отдельное бревно <…> В греческом тексте НЗ нет никаких указаний на то, что это были два бревна».

Наиболее известны своим отрицательным отношением к поклонению крестам следующие религиозные течения:
 Катары
 Толстовцы
 Богомилы
 Молокане
 Свидетели Иеговы
 Мормоны
Свидетели Иеговы в качестве формы орудия казни Иисуса Христа называют вертикальный столб. Они считают поклонение кресту, как и другим изображениям, идолопоклонством и полагают, что Библия осуждает почитание любых языческих символов (; ; ).

Ответы на критику 

Критика доводов, приводимых сторонниками того, что Христос был распят на столбе, основывается на различии древнегреческого и греческого языка первого века. Так кандидат философских наук, иеромонах Иов (Гумеров) отвечает на филологические доводы следующее: 
«Приведённая аргументация является обычным софизмом. В основе его лежит грубое логическое нарушение: подмена термина. Делается утверждение о классическом греческом языке, а затем рассматривается язык апостольского века. Классическим греческий язык был до IV в. до Р. Х. После завоеваний Александра Македонского начинается эпоха эллинизма, для культуры которой характерен синтез греческой и местных восточных культур (IV—II вв. до Р. Х.). В 146 г. до Р. Х. Рим разгромил Ахейский союз и установил господство над всей Грецией. Во II в. до Р. Х. римляне переняли у Карфагенян самый жестокий вид казни — распятие. Орудие это получило название ».

Слово ставрос имеет все же два смысла: столб и крест. Хоть в оригинале Библии и используется слово [ставрос], но оно используется в смысле «крест». Для обозначения столба в Библии есть другое слово — стьюлос.

По мнению сторонников богословского взгляда, утверждение про «столб» опровергается библейским текстом. В Новом Завете это слово используется исключительно для обозначения орудия казни Христа и никогда в отношении чего бы то ни было иного. Слово же «столб» (столп) в греческом Новом Завете обозначено как  (; ; ; ), что, собственно, и обозначает «столб», либо как  (; ; ) «столб, бревно, полено».

Крест в христианском искусстве 
 Распятие (декоративно-прикладное искусство)
 Распятие Христово — казнь Иисуса, её изображение в прикладном и изобразительном искусстве.

См. также 
 Крест Животворящий — священная реликвия.
 Крест и корона
 Армянский крест

Примечания

Литература 
 
 
 Успенский Б. А. Крест и круг : Из истории христианской символики. — М. : Языки славянских культур, 2006. — 512 с.

Ссылки 

 Иоанн Кронштадтский — «О Кресте Христовом»
 Аноприенко А. Я. Символ воскрешения
 Почему на православных храмах в основании Креста — полумесяц? на сайте Православие и мир.